Jaklitsch ist der Familienname folgender Personen:

Alfred Jaklitsch (* 1960), österreichischer Sänger, Bandleader, Komponist und Musikproduzent
Anton Jaklitsch (1890–1951), österreichischer Staatsbeamter und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus